De Rally van Groot-Brittannië 1976, officieel 25th Lombard RAC Rally, was de 25ste editie van de Rally van Groot-Brittannië en de tiende en laatste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1976. Het was de 41ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproef winnaars

Overzicht

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Grootbr
Rally van Groot-Brittannië